

Дани сећања 

1220-е пне.